Мария Чжэн Сюй ( 鄭緒瑪利, 1889 г., Коу, провинция Хэбэй, Китай — 28.06.1900 г., Ванла, провинция Хэбэй, Китай) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.

Биография 

Мария Чжэн Сюй родилась в деревне Коу, провинция Хэбэй, Китай. После потери родителей, она воспитывалась в детском доме, который основали католические миссионеры.

В 1899—1900 гг. в Китае проходило ихэтуаньское восстание боксёров, во время которого пострадало много китайских христиан. 24 июня 1900 года повстанцы захватили деревню Коу, сожгли местную католическую церковь и убили обнаруженных католиков. Боксёры оставили в живых Марию Чжэн Сюй и других трёх девочек-сирот Люцию Ван Чэн, Марию Фань Кунь и Марию Ци Юй. Повстанцы взяли девочек с собой в деревню Ванла, где им предложили отречься от христианства. Девочки остались верны своей вере, за что были убиты.

Прославление 

Мария Чжэн Сюй была беатифицирована 17 апреля 1955 года Римским Папой Пием II и канонизирована 1 октября 2000 года Римским Папой Иоанном Павлом II вместе с группой 120 китайских мучеников.

День памяти в Католической Церкви — 9 июля.

Источник 

 George G. Christian OP, Augustine Zhao Rong and Companions, Martyrs of China, 2005, стр. 85

Ссылки 
 Биография  - 

Католические святые
Святые Китая
120 китайских мучеников
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Пием XII 
Казнённые в 1900 году
Убитые дети
Святые дети
Воспитанники детских домов
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке